Darcy Zajac (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2009, il commence sa carrière avec les Phantoms de l'Adirondack dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Silverbacks de Salmon Arm || LHCB ||60 ||12 ||21 ||33 ||75 ||11 ||5 ||7 ||12 ||9  
|- 
|2005-2006 || Silverbacks de Salmon Arm || LHCB ||57 ||37 ||43 ||80 ||76 ||10 ||6 ||4 ||10 ||12 
|-
|2006-2007 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA ||41 ||8 ||2 ||10 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2007-2008 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA ||41 ||3 ||5 ||8 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA ||43 ||5 ||12 ||17 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA ||41 ||8 ||11 ||19 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Phantoms de l'Adirondack || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 || Devils de Trenton || ECHL || 32 || 6 || 17 || 23 || 35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Devils d'Albany || LAH || 40 || 4 || 5 || 9 || 60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Devils d'Albany || LAH || 66 || 8 || 16 || 24 || 86 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Devils d'Albany || LAH || 67 || 9 || 8 || 17 || 86 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Devils d'Albany || LAH || 19 || 1 || 5 || 6 || 43 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Devils d'Albany || LAH || 71 || 8 || 15 || 23 || 83 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || SønderjyskE Ishockey || Metal Ligaen || 16 || 3 || 7 || 10 || 6 || 13 || 4 || 5 || 9 || 4
|-
| 2016-2017 || Coventry Blaze || EIHL || 8 || 1 || 1 || 2 || 7 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Lørenskog IK || GET Ligaen || 27 || 8 || 9 || 17 || 39 || 7 || 1 || 4 || 5 || 4

Parenté dans le sport 
 Il est le frère de Travis, Kelly et Nolan, tous joueurs de hockey

Notes et références 

Naissance en septembre 1986
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Fighting Sioux du Dakota du Nord
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Devils de Trenton
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du SønderjyskE Ishockey
Joueur du Coventry Blaze